Genomslag kan syfta på:

 en byggteknisk term som beskriver det genombrott som gör att en tunnel har sprängts ut i sin helhet och är öppen i båda ändar.

 en elektrisk urladdning i ett isolerande material då det utsatt för en större elektrisk spänning än materialet klarar av.

Källor